En Pologne, Podgajew peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Podgajew, un village du powiat de Koło.

dans la voïvodie de Łódź
 Podgajew, un village du powiat de Kutno.